

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Radgoszcz – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Radgoszcz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Radgoszcz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Inne 
 Radgoszcz – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Zobacz też 
 Radogoszcz